El Chalate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Chalate, Jalisco, Mezquitic, 
 El Chalate, Sinaloa, Ahome, 

Robotskapade Mexikoförgreningar